Натрошвили — грузинская фамилия.

Известные носители
 Натрошвили, Арчил Георгиевич (1905—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Грузинской ССР
 Натрошвили, Георгий Виссарионович (1904 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Натрошвили, Илья Бессарионович (1908 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.